Het seizoen 1992/1993 in de Superligaen was de derde editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie was opgedeeld in een najaars- en voorjaarsronde. De eerste ronde begon op 12 augustus en eindigde op 29 november 1992, waarna de kampioensronde begon (21 maart – 20 juni 1993). Onder leiding van trainer-coach Benny Johansen behaalde FC Kopenhagen de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Najaar (eindstand)

Voorjaar (eindstand)

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Benny Johansen voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1992
Deens voetbalelftal in 1993
Deense voetbalbeker 1992/93

Competitievoetbal 1992/93
1993